Carlos Muñoz puede referirse a: 

 Carlos Muñoz Pizarro (1913-1976), botánico chileno;
 Carlos Muñoz (1924-1992), actor uruguayo con actuación también en Argentina;
 Carlos Muñoz (1919-2005), actor español;
 Juan Carlos Muñoz (1919-2009), futbolista argentino;
 Carlos Muñoz (1934-2016), actor colombiano;
 Carlos Muñoz de Pablos (1940-), pintor español;
 Carlos Muñoz Escobal (1951-), periodista y comentarista uruguayo;
 Carlos Muñoz Cobo (1961-), futbolista español;
 Carlos Muñoz Martínez (1964-1993), futbolista ecuatoriano;
 Carlos Muñoz Rojas (1989-), futbolista chileno;
 Carlos Andrés Muñoz (1992-), piloto colombiano;
 Carlos Muñoz (1992-), luchador colombiano;